София Джейн Майлс (; ) — британская актриса.

Биография 
София Джейн Майлс родилась 18 марта 1980 года в Лондоне в семье священника. Её бабушка по материнской линии русская. До 11 лет семья жила в районе Ноттинг-Хилл, после переехала в связи с переводом отца в Айслворт (западный пригород Лондона). София окончила религиозную школу, затем поступила в Ричмондский колледж.

В 16 лет была замечена сценаристом Джулианом Феллоузом в школьной постановке и приглашена в актёрский состав мини-сериала «Принц и нищий» (1996). Эта работа стала началом её кинокарьеры.

Получила известность благодаря ролям в фильмах «Из ада», «Другой мир», «Тристан и Изольда» и других. В 2007 году получила премию «BAFTA Scotland Award» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Холлэм Фоу», а также номинацию на «Премию британского независимого кино».

В 2014 году снялась в фильме «Трансформеры: Эпоха истребления».

Личная жизнь 
В 2003 году встречалась с актёром Чарльзом Дэнсом, с которым она познакомилась на съёмках фильма «Жизнь и приключения Николаса Никльби». С 2005 до 2007 она встречалась с шотландским актёром Дэвидом Теннантом, с которым она снималась в сериалах «Война Фойла» и «Доктор Кто» (серия «Девушка в камине»). С 2005 года она проживает в районе Грин-парка, Лондон.

27 сентября 2014 года у Софии родился сын Люк.

Фильмография

Примечания

Ссылки